Elementary ( für ‚elementar‘, ,grundlegend‘, ,wesentlich‘) steht für

 elementary, ein Software-Projekt, das das Linux-Betriebssystem elementary OS veröffentlicht
 Elementary (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012
 Elementary (Cindy Morgan), Album der US-amerikanischen Sängerin Cindy Morgan aus dem Jahr 2001
 Elementary (The End), Album der kanadischen Band The End aus dem Jahr 2007
 die Kurzform für die Primarschulform Elementary School in angloamerikanischen Schulsystemen; siehe
 Bildungssystem in den Vereinigten Staaten#Elementary School und
 Schulsystem in Kanada